Ранчо Коварубијас има више значења:

 Ранчо Коварубијас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Коварубијас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику